Муртузали́ев — дагестанская и азербайджанская фамилия. 

Известные носители
 Муртузалиев, Арсланали Исмаилович — (1951-2022) — советский боксер и тренер.
 Муртузалиев, Гилат Абдулаевич (1941-2018) — советский боксер и тренер.
 Муртузалиев, Нурмагомед Магомеддибирович (род. 1986) — российский и азербайджанский футболист.
 Муртузалиев, Сулейман Багандович (род. 1935) — советский животновод, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Муртузалиев, Сергей Муртузали оглы (1963—1993) — Национальный Герой Азербайджана.

См. также 
 Муртазалиев